, 1758
 , 1788 
 Симфония № 37 (Моцарт), 1783

 0037